468 км, 468-й киломе́тр — топоним в СССР и постсоветских регионах.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и прочее.
 468 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Московской железной дороги в Смоленской области. Код 171312.
 468 км — остановочный пункт/ пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 010712.
 468 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога (Туркмения). Код 758116.